Turania kan syfta på:
 Turania, Rieti – en kommun i Italien
 Turania (växter) – ett släkte av amarantväxter